Гобернадор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь _ км². Население — 286 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады